Reķis oder Rēķis ist der Familienname folgender Personen:

 Arvīds Reķis (* 1979), lettischer Eishockeyspieler
 Guntis Rēķis (* 1974), lettischer Rennrodler